L’ (« traction violente » en portugais) est une technique de fauchage en capoeira, semblable au "morote gari" en ju-jitsu, qui consiste à agripper une ou, de préférence, les deux jambes de l'adversaire pour le faire tomber en arrière. On peut l'exécuter de deux manières différentes : soit en tirant, comme on le faisait à l'origine, soit en soulevant son partenaire avant de le mettre au sol.

 La première application consiste à attraper les jambes de l'adversaire derrière les genoux en plaçant son épaule contre son ventre, ou bien la tête contre son thorax, puis à tirer ses jambes vers soi pour le faire tomber. Le fait de placer la tête plutôt que l'épaule peut empêcher l'autre de contrer la prise avec une , sans compter que le fait de combiner ce mouvement avec une  rend la technique bien plus redoutable.

 La seconde application consiste à attraper les jambes de l'adversaire derrière les genoux en plaçant son épaule contre son ventre, en fléchissant les genoux et en gardant le buste droit le plus près possible de celui de son adversaire, puis on le soulève en redressant les jambes et en faisant passer les siennes sur le côté.

Dans tous les cas, il faut toujours bloquer le menton contre le torse pendant l'exécution de l' pour se protéger d'une .

Défense
 
 
 Base de 
 
  sur la nuque

Notes et références

Voir aussi 
 Liste des mouvements de capoeira

Mouvement de capoeira